Lavinia puede referirse a lo siguiente:

 Lavinia.— Hija de Latino y esposa de Eneas.
 Lavinia (Brasil).— Localidad del Brasil.
 Lavinia (canción).— Canción de The Veils.
 Lavinia (género).— Género de peces.
 Lavinia (nombre).— Nombre de pila femenino.
 Lavinia (novela).— Obra de Ursula Le Guin.